8-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 120 километров состоялась 7 сентября 1941 года на территории свободной зоны. Победу одержал итальянский велогонщик Жюль Росси.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1941 на FirstCycling
 
 
  

1941 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1941 году
Сентябрь 1941 года